Moterų futbolo komanda "Vilniuss" eller Vilnius er en litauisk kvindefodboldklub fra Vilnius. 

Holdets farver er rød, sort og blå. Klubben har hjemmebane på BFA Arena (kapacitet 500).

Historiske slutplaceringer

Klub farver
 Rød, sort og blå.

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere
 Kotryna Kulbytė (2020–2021)
 Greta Guižauskaitė (2021)
 Kotryna Kulbytė (2022–)

Se også 
 FK Vilnius (mænd)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook: FK VILNIUS
 lietuvosfutbolas.lt (2020 m. LMFA I lyga)
 Officiell webbplats (2021 m. A lyga)
 FK Vilnius (damer) på Soccerway
 Facebook  "Moterys už futbolą"

Fodboldklubber i Litauen
Kvindefodboldklubber i Litauen